Струнен квартет № 4 може да се отнася за:
 Струнен квартет № 4 (Антонин Дворжак)
 Струнен квартет № 4 (Волфганг Амадеус Моцарт)
 Струнен квартет № 4 (Дмитрий Шостакович)
 Струнен квартет № 4 (Лудвиг ван Бетховен)
 Струнен квартет № 4 (Франц Шуберт)